Эдвард П. Эллиотт (, 1873 — 1955) — американский шахматист. Многократный участник чемпионатов Западной шахматной ассоциации (открытых чемпионатов США). Двукратный победитель этих турниров (1908 и 1912 гг.).

Жил в Миннеаполисе. Неоднократно выигрывал чемпионат штата Миннесота.

В 1909 г. сыграл небольшой показательный матч с сильнейшим шахматистом США того времени Ф. Маршаллом.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Эллиотта в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Эллиотта на сайте 365Chess
Шахматисты США
Шахматисты XX века